Йододефицитные заболевания (йододефицит) — расстройства, связанные с дефицитом йода, которые рассматриваются Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как наиболее распространённые во всем мире заболевания неинфекционного характера.

Согласно данным ВОЗ в 2007 году около 2 млрд человек потребляли йод в недостаточном количестве, треть из них — дети школьного возраста. С риском йододефицита ежегодно рождается 38 млн детей.

Йододефицит может приводить к развитию патологий щитовидной железы и умственным расстройствам различной степени тяжести. Наиболее распространённые из йододефицитных заболеваний: эндемический зоб, эндемический кретинизм или врождённая умственная недостаточность. Особо опасен йодный дефицит для интеллектуального развития детей.

Эпидемиология 
Йододефицит испытывает более 2 млрд людей на всех континентах. Среди них эндемический зоб выявлен у 740 млн человек, 43 млн человек страдает от умственной отсталости по причине йододефицита, кретинизмом страдает более 6 млн человек.
Наиболее распространён йододефицит в странах Африки и Юго-Восточной Азии.

К йододефицитным районам чаще относятся возвышенности, горные массивы и местности, удалённые от моря. Именно в этих регионах наблюдается недостаток йода в почвах. Люди, которые живут на побережьях морей и океанов, жители островных государств, как правило, употребляют в пищу большое количество богатых йодом морепродуктов, поэтому они, как правило, не страдают дефицитом йода.

Согласно результатам исследования, проведённого в Великобритании в 2011 году, йододефицит был обнаружен у 70 % населения.

Факторы риска 

Ниже приведён список потенциальных факторов риска, которые могут спровоцировать йододефицит:
 Низкое содержание йода в пище
 Дефицит селена. Селен относится к синергистам йода — при дефиците селена йод не усваивается. По результатам исследований, причиной развития эндемического кретинизма новорождённых является сочетанный недостаток йода и селена
 Беременность
 Радиоактивное облучение
 Увеличение потребления или рост содержания в плазме крови зобогенных веществ (гойтрогенов, струмогенов)
 Половая принадлежность. У женщин выше риск возникновения йододефицита.
 Курение.
 Алкоголь, содержащий этиловый спирт, вызывает снижение содержания йода в организме.
 Прием оральных контрацептивов. Оральные контрацептивы вызывают снижение содержания йода в организме.
 Перхлораты
 Тиоцианаты
 Возраст. В разном возрасте могут возникать различные типы йододефицита.

Примечания 

Эндокринология